Лора Дайанн Вандерворт (, ) — канадская актриса.

Биография и карьера 
Лора Вандерворт в детстве увлекалась различными видами спорта — футболом, баскетболом, теннисом, гимнастикой, бейсболом, а к 16 годам имела чёрный пояс по карате.

Играть она начала с 13 лет. После нескольких незначительных появлений на телешоу, Лора получает роль в канадском детском сериале «Боишься ли ты темноты?». Роль была не очень большая, всего на 3 эпизода, но для Лоры и это стало огромным подарком.

После серии рекламных роликов, разовых появлений в различных телесериалах и диснеевских фильмах девятнадцатилетняя Лора получает главную роль Сэди Харрисон в сериале «Сверхновая звезда», который транслировался в течение четырёх лет.

В дальнейшем Лора Вандерворт чаще появляется на телевидении, чем в кино. Одной из заметных её ролей становится роль криптонки Кары, сестры Супермена, в сериале «Тайны Смолвиля».

После «Тайн Смолвиля» Лора снимается в сиквеле фильма «Добро пожаловать в рай». В этой картине Вандерворт работает с Крисом Кармаком («Одинокие сердца») и Маршей Томасон («Лас Вегас», «Остаться в живых»). Сразу же после окончания съёмок Лора занимается независимым проектом, в котором на съёмочную площадку вместе с ней выходят такие канадские звёзды, как Майкл Айронсайд и Кори Севьер.

В 2009 году Лора снялась в сериале канала ABC «V», который является ремейком одноимённого сериала 1983 года.

С 2014 по 2016 год играла главную роль в телесериале «Укушенная».

В настоящее время проживает в Лос-Анджелесе, Калифорния.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Актёры Канады